

Zmarli 
 Pizystrat, ateński tyran (527 p.n.e.?)

72